Falkner steht für:

 Falkner, eine Berufsbezeichnung; siehe Falknerei
 Falkner (Mary Shelley), ein Roman von Mary Shelley
 Falkner, Künstlername der Autorin Michaela Falkner

Falkner steht für einen Familienname; bedeutende Namensträger:

 Armin Falkner (* 1962), österreichischer Grafiker/Lithograf 
 Brian Falkner (* 1962), neuseeländischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Brigitta Falkner (* 1959), österreichische Autorin
 Emanuel Falkner (1674–1760), Schweizer Kaufmann, Bandfabrikant und Politiker
 Ernst Falkner (1909–1950), deutscher Politiker der Bayernpartei
 Felix Falkner (* 1964), Schweizer Komponist
 Gerald Falkner (* 1969), österreichischer Schauspieler und Autor (Theater, Film, Roman)
 Gerd Falkner (1950–2021), deutscher Sportwissenschaftler, Sporthistoriker und Publizist
 Gerda Falkner (* 1964), österreichische Politikwissenschafterin, Professorin an der Universität Wien
 Gerhard Falkner (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Falkner (Lehrer) (1933–2013), Schweizer Lehrer, Theaterregisseur und Schriftsteller
 Gerhard Falkner (Malakologe) (* 1942), deutscher Malakologe
 Hans-Peter Falkner (* 1967), österreichischer Musiker, Produzent
 Horst Falkner (* 1939), deutscher Ingenieurwissenschaftler, Professor der Universität Braunschweig
 J. Meade Falkner (1858–1932), britischer Autor
 Julie Falkner (1867–1937), österreichische Schauspielerin und Operettensängerin
 Kishwer Falkner, Baroness Falkner of Margravine (* 1955), britische Politikerin (Liberal Democrats)
 Michaela Falkner (* 1970), österreichische Schriftstellerin und Performancekünstlerin
 Rudolf Falkner (1827–1898), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Rupert Falkner (1930–2022), österreichischer Architekt und Zeichner
 William Falkner, eigentlicher Name von William Faulkner (1897–1962), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Clark Falkner (1826–1889), US-amerikanischer Offizier und Schriftsteller
 Živa Falkner (* 2002), slowenische Tennisspielerin

Sonstiges:

 Falkner-Gletscher, Gletscher an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Landhotel Falkner, Oberösterreich

Siehe auch:

 Falckner
 Faulkner
 Falkner Evans (* 1953), US-amerikanischer Jazzmusiker